Михаил Лентовский:
 Лентовский, Михаил Валентинович (1843—1906) — русский артист драматического театра и оперетты, куплетист, режиссёр и антрепренёр.
 Лентовский, Михаил Михайлович (1868—1925) — общественный и политический деятель Российской империи. Депутат Государственной Думы III созыва.